Варе́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 34 км на північ від Тулузи, 18 км на південний схід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 550,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

пам'ятники

Посилання 

 Варенн на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна